Па́вел Ники́форов:
 Никифоров, Павел Васильевич (1893—1978) — российский и советский боксёр, тренер по боксу;
 Никифоров, Павел Михайлович (1884—1944) — советский геофизик, сейсмолог, член-корреспондент АН.